Attila ist der Name folgender Personen:
 Attila († 453), König der Hunnen
 Attila (Name), ungarischer und türkischer Name – dort auch zu Namensträgern
 Attila the Stockbroker, britischer Musiker und Texter

Attila heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Mount Conner, Berg in Australien (Aborigine-Sprache)
 (1489) Attila, Asteroid

Attila steht des Weiteren für:
 Attila (Uniform), Teil der traditionellen Husaren-Uniform
 Attila (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Attila Fahrradwerke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Attila (Oper), Oper von Giuseppe Verdi
 Attila (Farinelli), Oper von Giuseppe Farinelli
 Attila – Der Hunne (Attila), Miniserie von Dick Lowry
 Attila, die Geißel Gottes, italienisch-französischer Spielfilm von Pietro Francisci (1954)
 Attila (Band), eine Rapcore-Band aus Atlanta, Georgia, USA.
 Attila (Comic), Hauptfigur einer Comicserie von Derib und Rosy
 Medicane Numa, schweres Unwetter 14.–18. November 2017 im Mittelmeerraum (Name in Italien)
 Attila (Adler), ein Steinadler, seit 2006 das Maskottchen von Eintracht Frankfurt
 Attila (Gattung), Gattung der Tyrannen

Siehe auch: